Svenska mästerskapet i ishockey 1940 blev det 18:e svenska mästerskapet i ishockey som slutfördes. 37 lag deltog, tre gånger så många som senast SM genomfördes. Ett tecken på att ishockeys genomslag i Sverige blivit större. Turneringen vanns av IK Göta. I finalen den 12 mars 1940 besegrades AIK med 4–1 på Östermalms IP.

Kvalomgång
9 februari: IF Verdandi–Västerås SK 4–3
10 februari: IK Westmannia–Västerås IK 3–4
10 februari: IFK Västerås–IFK Mariefred 0–7
11 februari: Surahammars IF–IF Aros 3–3
12 februari: IF Aros–Surahammars IF 2–1, omspel
12 februari: Djurgårdens IF–Rålambshovs IF 1–2
12 februari: Hornstulls IF–Älvsjö AIK 1–8
13 februari: IFK Lidingö–Skuru IK 3–2
14 februari: Liljanshofs IF–Westermalms IF 4–0
14 februari: IFK Stockholm–Thule IF 4–3
20 februari: IFK Nyland–GIF Sundsvall 7–0

Matchträd

Matcher
Första omgången
16 februari: Reymersholms IK–Älvsjö AIK 6–0
16 februari: IK Sirius–Stockholms IF 1–8
16 februari: IFK Lidingö–Liljanshofs IF 0–5
17 februari: IFK Norrköping–IK Hermes 1–3
18 februari: Södertälje IF–Rålambshovs IF 5–2
18 februari: IK Sleipner–Tranebergs IF 2–4
20 februari: IF Vesta–IFK Stockholm 2–1
20 februari: IF Aros–Västerås IK 4–0
24 februari: IFK Nyland–UoIF Matteuspojkarna 1–3
25 februari: IF Verdandi–Nacka SK 1–7
29 februari: IFK Mariefred–IK Sture 3–2
 
Andra omgången
23 februari: Hammarby IF–Liljanshofs IF 3–0
23 februari: Karlbergs BK–Reymersholms IK 4–0
23 februari: Södertälje SK–IK Hermes 1–2
25 februari: IF Aros–AIK 0–8
25 februari: Södertälje IF–Tranebergs IF 2–0
28 februari: IF Vesta–IK Göta 0–3
28 februari: Nacka SK–UoIF Matteuspojkarna 2–4
1 mars: Stockholms IF–IFK Mariefred 2–5

Kvartsfinaler
1 mars: AIK–IK Hermes 5–2
1 mars: Karlbergs BK–UoIF Matteuspojkarna 3–1
3 mars: Hammarby IF–IFK Mariefred 7–0
3 mars: Södertälje IF–IK Göta 1–3
 
Semifinaler
6 mars: Hammarby IF–IK Göta 1–2
8 mars: AIK–Karlbergs BK 2–0

Final
12 mars 1940: IK Göta–AIK 4–1
IK Götas mål gjordes av Torsten Jöhncke (2) och Roland Pettersson-Lindensjö samt ett självmål av AIK. AIK:s mål gjordes av Ruben Carlsson. Matchen spelades i Stockholm på Östermalms IP inför  åskådare.

Se även
 Svenska serien i ishockey 1939/1940
 Klass I i ishockey 1939/1940

Källor

Sport i Sverige 1940
Ishockeysäsongen 1939/1940
1940